«33» () — фильм Патрисии Ригген совместного производства Чили и Колумбии. Сценарий фильма основан на событиях, произошедших во время аварии на шахте Сан-Хосе в Чили, когда 33 шахтёра оказались замурованными на два месяца (69 дней).

Сюжет 
Владелец шахты Сан-Хосе игнорирует предупреждения о ухудшающемся состоянии шахты, через некоторое время в шахте происходит обвал. Единственный выход оказывается завален, но 33 шахтёрам удаётся добраться до спасательной комнаты. Они обнаруживают, что рация не работает, а еды совсем мало. Марио Сепульведа становится лидером среди шахтёров и берёт на себя ответственность по распределению еды и поддержанию порядка.

В ролях 

 Антонио Бандерас — Марио Сепульведа
 Родриго Санторо — министр горнодобывающей промышленности Лоренс Голборн
 Жюльет Бинош — Мария Сеговия, сестра Дарио.
 Джеймс Бролин — Джефф Харт, бурильщик, который контролирует операцию по спасению шахтёров.
 Лу Даймонд Филлипс — Луис «Дон Лучо» Урзуа, старшина смены
 Марио Касас — Алекс Вега, шахтёр, страдающий проблемами почек и гипертонией
 Гэбриэл Бирн — Андре Сугаррет, инженер, который руководил побегом
 Боб Гантон — Себастьян Пиньера, президент Чили
 Адриана Барраса — Марта Салинас
 Кейт дель Кастильо — Кэти Вальдивия де Сепульведа
 Коте де Пабло — Джессика Вега, жена Алекса
 Хуан Пабло Раба — Дарио Сеговия, бурильщик и сын шахтёра
 Джейкоб Варгас — Эдисон «Элвис» Пенья
 Наоми Скотт — Искарлетт Сепульведа Вальдивия, дочь Марио и Кэти
 Марко Тревиньо — Хосе Энрикес, пастор шахтёров, который ежедневно проводил молитвы в убежище
 Оскар Нунез — Йонни Барриос
 Алехандро Гойк — Франклин Лобос
 Тим Уиллкокс — камео
 Федерико Луппи
 Теноч Уэрта
 Педро Кальво
 Марио Кройцбергер — камео
 Густаво Ангарита — Марио Гомес

Восприятие 
Фильм получил смешанные оценки критиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 48 % на основе 155 рецензии со средним баллом 5,5 из 10. На сайте Metacritic фильм получил оценку 55 из 100.

Примечания 

Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы 20th Century Studios
Фильмы на английском языке
Фильмы-катастрофы США
Фильмы Чили
Фильмы-драмы Колумбии
Фильмы-биографии США
Фильмы США 2015 года
Фильмы Warner Bros.
Фильмы на испанском языке
Фильмы Alcon Entertainment
Фильмы о выживании